Льюис Аркетт (, 14 декабря 1935 — 10 февраля 2001) — американский актёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Аркетт родился в Чикаго, Иллинойс, в семье Милдрет Несбит (урождённой Ли Мей) и актёра Клифа Аркетта. Он был потомком исследователя Мериуэзера Льюиса. Он был главой известной актёрской семьи Аркетт, отцом Патрисии, Алексис, Розанны, Дэвида, и Ричмонда. Он был свёкром Кортни Кокс и тестем актёров Томаса Джейна и Николаса Кейджа. Аркетт часто появлялся в фильмах вместе с сыновьями.

Живя в Чикаго, в течение нескольких лет руководил театром The Second City. В 1970 году семья переехала в коммуну Фронт Роял в Вирджинии. Его жена, Бренда «Мерди» Новак, умерла в 1997 году от рака груди. Она была еврейкой из Польши, пережившей Холокост; сам Льюис Аркетт впоследствии принял ислам.

Аркетт умер в Лос-Анджелесе, Калифорния, в 2001 году от сердечной недостаточности.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от сердечной недостаточности
Льюис